«Филомена» () — драматический фильм режиссёра Стивена Фрирза, вышедший на экраны в 2013 году. Сценарий написан по книге политического журналиста Мартина Сиксмита «Потерянный ребёнок Филомены Ли». Главные роли исполняют Джуди Денч и Стив Куган.

Премьерный показ картины состоялся 31 августа 2013 года на 70-м Венецианском кинофестивале. «Филомена» была выдвинута в трёх категориях на премию «Золотой глобус» и в четырёх категориях на премию «Оскар», в том числе за лучший фильм года.

Сюжет 
Журналист Мартин Сиксмит временно без работы. Чтобы чем-то занять себя, собирается писать книгу о русской истории. На вечеринке он знакомится с дочерью женщины по имени Филомена Ли, которая просит его написать историю своей матери, пятьдесят лет назад лишившейся в монастыре маленького сына Энтони. Мартин Сиксмит соглашается провести расследование этой шокирующей истории и написать статью.

В 1951 году юная ирландка Филомена забеременела, будучи подростком. Отец Филомены отказался от неё и отправил на «перевоспитание» в монастырь в Роскрей. После рождения сына Филомена была вынуждена работать в прачечной монастыря в течение четырёх лет, чтобы погасить расходы на своё содержание. Однажды монахини отдают ребёнка в богатую семью, даже не дав Филомене попрощаться с сыном. Филомена прожила достойную жизнь, и все эти годы безуспешно пыталась найти сына, неоднократно бывала в монастыре в Роскрее, где ей говорили, что не могут помочь ей.

Мартин и Филомена начинают свои поиски, ещё раз посетив монастырь. Монахини в очередной раз вежливо отказывают, утверждая, что записи по усыновлению были утрачены в результате пожара. Однако позже в пабе местные жители говорят Мартину, что монахини намеренно уничтожили все бумаги в костре, и что детей продавали за 1000 фунтов богатым американцам. Мартин Сиксмит и Филомена отправляются в Америку, чтобы продолжить поиски. Там, используя связи Мартина, они находят следы её сына.

Приёмные родители дали ему имя Майкл. Судьба ребёнка долгое время складывалась благополучно: он получил отличное образование и сделал хорошую политическую карьеру, был видным сотрудником президентской администрации Рейгана и Буша. Но его судьбу оборвала смерть от СПИДа.

Филомену волнует вопрос, думал ли о ней её сын. От Пита Олссона, друга Майкла, они узнают, что Майкл, уже будучи больным, был в Ирландии и посетил монастырь в Роскрее в надежде отыскать мать, но монахини ничего не сообщили ему. Выполняя волю Майкла, Пит Олссон похоронил умершего друга на монастырском кладбище в Ирландии.

В финале фильма Филомена и Мартин Сиксмит приходят к началу своих поисков — в монастырь. Мартин взбешён и устраивает скандал монахиням, поступившим совершенно не по-христиански, сделавшим всё возможное, чтобы встреча матери с сыном не состоялась. Но Филомена прощает их.

В ролях 
 Джуди Денч — Филомена Ли
 Стив Куган — Мартин Сиксмит
 Софи Кеннеди Кларк — юная Филомена
 Мэр Уиннингэм — Мэри
 Барбара Джеффорд — сестра Хильдегард
 Мишель Фэйрли — Салли Митчелл
 Рут Маккейб — мать Барбара
 Питер Херманн — Пит Олссон
 Анна Максвелл Мартин — Джейн
 Шон Махон — Майкл

Отзывы в прессе 
На Венецианском кинофестивале, где «Филомена» была отобрана в основную конкурсную программу, картина произвела настоящий фурор и была абсолютным фаворитом смотра; журналисты писали об успешной смеси драмы и комедии, отмечали роскошное перевоплощение Джуди Денч и прочили ей «Оскара».

Кинокритик Валерий Кичин отмечает блестящие актёрские работы Джуди Денч и Стива Кугана: «Оба обладают высшим актёрским даром быть на экране предельно естественными и при этом — редкостно выразительными. Судьба и характер читается в каждом взгляде, жесте, реакции Филомены — Джуди Денч и здесь, как всегда, уникальна, хотя в роли такой закоренелой простушки мы её ещё не видели. В фильме „Филомена“ Джуди Денч ещё раз подтвердила, что она одна из величайших актрис современности, Стивен Фрирз снова продемонстрировал преимущества классической режиссуры, а Венецианский фестиваль обрел ещё одну из претенденток на актёрский приз — Кубок Вольпи».

Награды и номинации 
 2013 — участие в основной конкурсной программе 70-го Венецианского кинофестиваля и два приза: «Голубой лев» и приз за лучший сценарий (Джефф Поуп, Стив Куган).
 2013 — приз за лучшую женскую роль международного кинофестиваля в Абу-Даби (Джуди Денч).
 2013 — 4 номинации на премию британского независимого кино: лучший британский независимый фильм, лучшая мужская роль (Стив Куган), лучшая женская роль (Джуди Денч), лучший сценарий (Джефф Поуп, Стив Куган).
 2014 — премия «Спутник» за лучший адаптированный сценарий (Стив Куган, Джефф Поуп) и ещё 3 номинации: лучший фильм, лучшая женская роль (Джуди Денч), лучшая музыка (Александр Деспла).
 2014 — номинация на премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль (Джуди Денч).
 2014 — 3 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший драматический фильм, лучшая женская роль в драме (Джуди Денч), лучший сценарий (Стив Куган, Джефф Поуп).
 2014 — премия BAFTA за лучший адаптированный сценарий (Стив Куган, Джефф Поуп) и ещё 3 номинации: лучший фильм, лучший британский фильм, лучшая женская роль (Джуди Денч).
 2014 — 4 номинации на премию «Оскар»: лучший фильм, лучшая женская роль (Джуди Денч), лучший адаптированный сценарий (Стив Куган, Джефф Поуп), лучшая музыка (Александр Деспла).

Факты 

 Мартин Сиксмит известен как опытный корреспондент ВВС, работавший в Москве и написавший несколько книг о современной российской политике. Этот факт его биографии обыгрывается в фильме: герой Кугана собирается написать книгу о «кровавой российской истории».
 В 2017 году объявлено о найденном на месте бывшего католического приюта в графстве Голуэй крупном захоронении 800 детей в возрасте от полугода до трёх лет. Результаты исследований захоронения подтверждают подлинность истории Филомены Ли.

См. также 
 «Сёстры Магдалины»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2013 года
Фильмы Франции 2013 года
Комедийно-драматические фильмы Великобритании
Комедийно-драматические фильмы Франции
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Роуд-муви Великобритании
Роуд-муви Франции
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции
Фильмы ЛГБТ-тематики, основанные на реальных событиях
Фильмы об усыновлении
Фильмы о религии
Фильмы о журналистах
Экранизации документальной прозы
Фильмы BBC Film
Фильмы Pathé